Chappuis steht für:

 Chappuis (Adelsgeschlecht), preußisches Adelsgeschlecht schweizerischer Herkunft

Chappuis ist der Familienname folgender Personen:
 Albert-Louis Chappuis (1926–1994), Schweizer Landwirt und Schriftsteller
 Bob Chappuis (1923–2012), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charyl Chappuis (* 1992), thailändischer Fußballspieler
 Eduardo Dibós Chappuis (1927–1973), peruanischer Politiker und Rennfahrer
 François Chappuis (1893–1965), Schweizer Unternehmer und Honorarkonsul
 François Louis von Chappuis (1751–1830), preußischer Oberst, Ritter des Ordens Pour le Mérite
 Friedrich-Wilhelm von Chappuis (1886–1942), deutscher General der Infanterie

 James Chappuis (1854–1934), französischer Chemiker
 Jason Lamy Chappuis (* 1986), französischer Nordischer Kombinierer
 Jean-Marc Chappuis (1924–1987), Schweizer evangelischer Theologe
 Liliane Chappuis (1955–2007), Schweizer Politikerin (SP)
 Marie-Claude Chappuis, Schweizer Opernsängerin
 Marie Barbey-Chappuis (* 1981), Schweizer Politikerin (CVP)
 Maria Salesia Chappuis (1793–1875), Schweizer Nonne
 Marianne Chappuis (* 1939), Schweizer Schauspielerin
 Mélanie Chappuis (* 1976), Schweizer Schriftstellerin
 Mélusine Chappuis (* um 1994), Schweizer Jazzpianistin
 Philippe Chappuis (* 1967), Schweizer Comiczeichner, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Zep

 Ronan Lamy Chappuis (* 1993), französischer Skispringer
 Rudolf Müller-Chappuis (1905–1968), deutscher Pianist, Klavierpädagoge und Schriftsteller
 Samuel Chappuis (1809–1870), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Wilhelm von Chappuis (1793–1869), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Chappuis-Absorption
 Chapuis
 Chappuys